Kevin Saule est un historien français, spécialiste d'histoire de la justice ecclésiastique et d’histoire religieuse et professeur d'histoire en classe préparatoires B/L au lycée Lakanal.

Biographie 
Étudiant à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, puis à l’université Clermont Auvergne, Kevin Saule est agrégé d’histoire (2006) et ancien pensionnaire de la Fondation Thiers (2010-2013).

Le 7 décembre 2013, il soutient une thèse de doctorat en histoire moderne intitulée "Le curé au prétoire. Justice ecclésiastique et développement de l’idéal sacerdotal tridentin dans le diocèse de Beauvais au ", sous la direction de Bernard Dompnier à l’université Clermont Auvergne. La thèse a été récompensée en 2014 par le prix de la Fondation Varenne dans la catégorie Histoire du Droit et des Institutions. Depuis 2013, il est chercheur associé au Centre d'Histoire Espaces et Cultures de l'université Clermont Auvergne.

De 2007 à 2010, il enseigne à l’université Clermont Auvergne et à  l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, puis au lycée Marcelin Berthelot de Pantin (2013-2017). Il est chargé de recherche au CNRS (2010-2013). En 2017, il est professeur en Lettres Supérieures et Première Supérieure (B/L) au lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg, puis en 2022 au lycée Lakanal à Sceaux.

Publications

Ouvrage 

 Le curé au prétoire. La délinquance ecclésiastique face à l’officialité au , Paris, LGDJ, 2014

Contributions 

 « Entre assimilation impossible et faible réprobation sociale ? La bâtardise ecclésiastique au Grand Siècle », dans Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne, Carole Avignon (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 213-224. 
 « L’officialité de Beauvais et l’enfermement des curés délinquants au  : entre rigueur et indulgence », dans Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne, Véronique Beaulande-Barraud, Martine Charageat (dir.), Turnhout, Brepols, 2014, p. 205-224. 
 « Quel territoire pour l’official ? La justice ecclésiastique et son territoire dans la cité épiscopale et le diocèse de Beauvais au  », dans La justice dans les cités épiscopales du Moyen-Âge à la fin de l’Ancien Régime, Béatrice Fourniel (dir.), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 211-223. 
 « ‘Pour la décharge de sa conscience et pour le bien de la justice’. Des difficultés de la dénonciation du curé délinquant au  », dans Dénoncer le crime du Moyen-Âge au , Martine Charageat, Mathieu Soula (dir.), Pessac, Maison des Sciences de l’homme d’Aquitaine, 2014, p. 287-302. 
 « Études des stratégies discursives des paroissiens dans les plaintes collectives adressées à l’officialité diocésaine de Beauvais au  », dans La culture judiciaire : Discours, représentations et usages de la justice du Moyen Age à nos jours, Lucien Faggion, Christophe Regina, Bernard Ribémond (dir.), Dijon, EUD, 2014, p. 299-313. 
 « La place des statuts synodaux dans le processus de normalisation des mœurs des curés beauvaisiens du Grand Siècle», dans La fabrique de la norme. Lieux et modes de production des normes au Moyen-Âge et à l’époque moderne, Véronique Beaulande-Barraud, Julie Claustre, Elsa Marmursztejn (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 127-142. 
 « Scandale au presbytère. Paroisse et officialité face au curé délinquant au  : quelle médiatisation ? », dans La médiatisation de la vie privée,  –  siècles, Agnès Walch (dir.), Arras, Artois Presses Université, 2012, p. 135-150. 
 « L’officialité diocésaine de Beauvais et les procès criminels inaboutis () », dans Autour de la sentence judiciaire du Moyen-Âge à l’époque contemporaine, Benoît Garnot, Bruno Lemesle (dir.), Dijon, EUD, 2012, p. 59-68.

Références

Liens externes 
 
 
 

Historien français du XXIe siècle
Historien moderniste français
Docteur en histoire
Agrégé d'histoire